Neri Corsini (1614-1678) — Cardeal
 Neri Maria Corsini (1685-1770) — Cardeal

Desambiguação